Do soutěže ženské čtyřhry na tenisovém turnaji Hobart International 2016 nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byl nizozemsko-švédský pár Kiki Bertensová a Johanna Larssonová, jehož členky před semifinále odstoupily pro stehenní poranění Švédky.

Vítězem čtyřhry se stal nenasazený čínsko-americký pár Chan Sin-jün a Christina McHaleová, který ve finále zdolal australskou dvojici Kimberly Birrellová a Jarmila Wolfeová po hladkém průběhu 6–3 a 6–0. Obě šampionky si do žebříčku WTA připsaly 280 bodů. Na okruhu WTA Tour získaly premiérový titul. Chanová odešla v předešlé kariéře z finále v této úrovni čtyřikrát poražena.

Nasazení párů 
  Anabel Medinaová Garriguesová /  Arantxa Parraová Santonjaová (semifinále)
  Kiki Bertensová /  Johanna Larssonová (semifinále, odstoupily)
  Ljudmila Kičenoková /  Nadija Kičenoková (čtvrtfinále)
  Darija Juraková /  Nicole Melicharová (čtvrtfinále)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Hobart International
WTA Tour 2016
Tenis v Austrálii v roce 2016